Безіменна — річка  в Україні, у Сарненському районі Рівненської області. Права притока Случі (басейн Дніпра ).

Опис 
Довжина річки 25 км., похил річки — 0,56 м/км. Формується з багатьох безіменних струмків та водойм. Площа басейну 196 км².

Розташування 
Бере початок на південному заході від Клесіва. Тече переважно на північний захід через Рудню-Карпилівську, Карпилівку і на півдні від Мар'янівки впадає у річку Случ, праву притоку Горині.

Джерела 
• «Каталог річок України». — К. : Видавництво АН УРСР, 1957. — С. 81. — (№ 1308).

Малі річки України
Річки Рівненської області
Річки Сарненського району
Случ
Статті про річки Рівненської області без зображення в картці